Силвий () в римската митология е син на Еней и Лавиния и вторият цар на Алба Лонга през 1141 – 1112 пр.н.е.

Според Енеида от Вергилий по време на неговото раждане баща му е или много стар или вече мъртъв. Бременната Лавиния бяга в гората от Асканий, по-големият брат на Силвий и цар на Алба Лонга. Там тя ражда Силвий. Неговото име произлиза според Диодор от silva, латинската дума за гора. Той израства в гората.

След смъртта на Юл, Силвий кандидатства в народния избор против Юлий, синът на Асканий, и става вторият цар на Алба Лонга.

Според други източници Силвий е син на Юл/Асканий. Той управлява 29 години. Неговият наследник е синът му Еней Силвий или един Тиберий.

Всички царе на Алба Лонга след Силвий носят допълнителното име „Силвий“ („Silvius“).

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Източници 
 Ливий, Ab urbe condita, 1,3, 6
 Овидий, Metamorphosen, 14, 609 – 621. Fasti 4 Praefatio, 4,41 – 42
 Дионисий Халикарнаски, Antiquitates Romanae 1,71
 Вергилий, Aeneis 6,760 – 766, 769
 Диодор, Origo gentis Romanae, 7,5,8.; 17,4.; 18,1

Древноримска митология
Царе на Алба Лонга